Момот () — украинская фамилия. Известные носители:
 Момот, Александр Иванович (род. 1956) — украинский политик.
 Момот, Демид Александрович (род. 1949) — президент Союза Федераций Хапкидо России.
 Момот, Иван Демьянович (1905—1931) — украинский литературный критик.
 Момот, Игорь Фёдорович  (1965—2014) — украинский военный деятель, генерал-майор.
 Момот, Марина Геннадьевна (род. 1981) — российская баскетболистка, выступает в амплуа тяжёлого форварда.
 Момот, Николай Ефимович (1928—1997) — строитель, Герой Социалистического Труда, Заслуженный строитель РСФСР.

Примечания